Dendrotion är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Sars 1872. Dendrotion ingår i familjen Dendrotionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Dendrotion